Los Grandes Éxitos En Español (pol. Największe hity po hiszpańsku) – jest to szósty studyjny album zespołu Cypress Hill. Wydany został w 1999 roku. Płyta zawiera wyłącznie hiszpańskojęzyczne wersje utworów z wydanych poprzednio albumów zespołu.

Lista utworów 
 Yo Quiero Fumar
 Loco En El Coco
 No Entiendes La Onda
 Dr. Dedoverde
 Latino Lingo
 Puercos
 Marijuano Locos
 Tu No Ajaunta
 Illusiones
 Muevete
 No Pierdo Nada
 Tequila
 Tres Equis
 Siempre Peligroso (feat Fermin IV Caballero)

Przypisy 

Albumy Cypress Hill
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy Columbia Records
Albumy Ruffhouse Records
Albumy wyprodukowane przez DJ-a Muggsa